Rühmann steht für:

 (15762) Rühmann, ein Asteroid

Rühmann ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Rühmann (* 1960), deutscher Schriftsteller und Politiker
 Heinz Rühmann (1902–1994), deutscher Schauspieler
 Heinzpeter Rühmann (* 1942), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Karl Rühmann (* 1959), Schweizer Schriftsteller und Übersetzer
 Malte Rühmann (1960–2008), deutscher Komponist, Pianist und Organist
 Martin Rühmann (* 1961), deutscher Liedermacher und Musiker
 Melanie Rühmann (* 1975), deutsche Schauspielerin
 Thomas Rühmann (* 1955), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Rümann